Émile Guillaume est un patronyme francophone qui peut désigner :

 Émile Guillaume, un sculpteur français ;
 Émile Guillaume, un peintre français ;
 Émile Guillaume, un sénateur belge.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme